Een tip van de sluier (boek), boek in de Baantjerreeks
Een tip van de sluier (lied), single van Boudewijn de Groot (1980)
Een tip van de sluier (film), film van Frans Bromet (1980)